Il singolare del torneo di tennis Venice Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julián Alonso che ha battuto in finale Marcello Craca 6-3, 6-7, 6-0.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (secondo turno)
 Marcelo Filippini (quarti di finale)
 Mikael Tillström (quarti di finale)
 Juan-Albert Viloca-Puig (secondo turno)

 Gilbert Schaller (semifinali)
 Marzio Martelli (primo turno)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)
 Davide Sanguinetti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1997